George Thorogood – cantante e chitarrista statunitense di genere blues rock
 Martina Thorogood – modella venezuelana, Miss Venezuela 1999
 Robert Thorogood – sceneggiatore e scrittore britannico
 Tim Thorogood – politico britannico, capo esecutivo delle Isole Falkland dal 2008 al 2012